Tommy Johnson (bluesmusicus) (1896–1956), Amerikaanse blueszanger en gitarist
 Tommy Johnson (voetballer, 1901) (1901-1973), Britse voetballer voor Manchester United en Everton
 Tommy Johnson (acteur) (1931–2005), Zweedse acteur
 Tommy Johnson (tubaspeler) (1935–2006), Amerikaanse orkestmuzikant
 Tommy Johnson (voetballer, 1971) (1971-), Britse voetballer voor Notts County, Derby County, Aston Villa en Celtic